Miguel Giacomuzzi (1958. augusztus 7. –) paraguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Teljes neve: Miguel Angel Giacomuzzi Gotze.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga asszisztense. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2003-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Paraguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1998-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2003-ban, a FIFA 45 éves korhatárának betöltésével vonult vissza.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

Amerika Kupa 
A 2001-es Copa América a 40. kiírás volt, amely a Dél-amerikai válogatottak első számú tornája. A tornát a CONMEBOL szervezte, melynek a házigazdája Kolumbia volt, ahol szakmai felkészültségének megfelelően sorozatban kérték fel partbírói szolgálatra. Partbírói mérkőzéseinek száma: 5

Források 

Paraguayi labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek